Stazione di Cona – stazione ferroviaria posta sulla linea Ferrara-Codigoro
 Stazione di Cona Ospedale – stazione ferroviaria posta sulla linea Ferrara-Codigoro
 Stazione di Cona Veneta – stazione ferroviaria posta sulla linea Adria-Mestre